Hrádeček označuje velmi malý hrad. Slovo je obsaženo v místních názvech: 

 Hrádeček – osada a katastrální území obce Vlčice v okrese Trutnov, místo spojené s působením prezidenta Václava Havla
 Přírodní park Hrádeček – na území Hrádečku, Vlčic, Hertvíkovic, Mladých Buků, Kalné Vody a Horního Starého Města v okrese Trutnov
 Velký Hrádeček – vrchol (571 m n. m.) nad potokem Melhutka u osady Hradce v katastrálním území Třebanice obce Lhenice v okrese Prachatice
 Hrádeček (přírodní památka) podél potoka Melhutka na území obce Lhenice v okrese Prachatice 
 Hrádeček (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na území obce Střížovice v okrese Jindřichův Hradec

Odkazy

Související články 
 Hrádek

Externí odkazy